Widerstandstransformation tritt auf
 zwischen Primär- und Sekundärspule von Transformatoren bei tiefen Frequenzen
 zwischen Ein- und Ausgang von Resonanztransformatoren bei hohen Frequenzen
 in der Leitungstheorie bei speziellen Längen, dort auch Leitungstransformation genannt, siehe Leitungstheorie#Leitungstransformation